Peixinho (futebolista)
 Peixinho (carne bovina)

Bairros no Brasil 
 Peixinhos (Olinda)
 Peixinhos (Recife)

Desambiguação